

Música 
 I'll Be There (canção de Emma Bunton)
 I'll Be There (canção de Jackson 5)
 I'll Be There (canção de Taeyang)

Desambiguação